Алекса́ндр Ива́нович Кондрашо́в () — российский писатель, журналист, редактор отдела «ТелевЕдение» «Литературной газеты», ведущий программ «Неделя в ящике» и «С кого спрос» на РСН (107.0 FM).

Биография 
В течение четырёх лет учился в МИЭМе на факультете прикладной математики, однако окончил актёрское отделение Школы-студии при МХАТ. Около 20 лет работал актёром в Центральном театре Советской армии, снимался в кино, работал на телевидении и радио, в Московской государственной филармонии исполнял произведения Толстого, Булгакова, Шукшина, Маяковского, Пастернака, Блока.

Позднее перешёл в журналистику, начав публиковаться в «Литературной газете» (также были публикации в изданиях: «Независимая газета», «Век», «МК», «Огонёк», «Крестьянка», «Космополитен», «Новая юность») и многих других. Работал редактором в журналах «Новый крокодил» и «Русский предприниматель».

Высказывался: "Если ступеньки истории у нас измазаны нечистотами, если они замерзшие – они скользят, они толкают назад. В пропасть, в бездну!.. Я начинаю понимать, как я был не прав, критикуя то, что было тогда! Потому что то, что сейчас – несравненно несправедливее!"

Книги 
Лауреат премии имени Веселовского и «Золотой телёнок» «Литературной газеты», член союза писателей Москвы.

Автор сборника рассказов «Театральный Декамерон. Прогулки с Эросом за кулисами театральной Москвы» (ЭКСМО), романов «Дом актёра. Записки поклонника» (в издательстве АСТ вышел под названием «Первый любовник»), «Лавпарад» («Молодая гвардия») и «Говорит Москва» («У Никитских ворот»).

Фазиль Искандер:

Награды 
 Почётная грамота Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым (7 сентября 2009 года) — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, развитие международных культурных связей и в связи с 10-летием со дня основания Международного телекинофорума «Вместе».
 Почётный знак «За заслуги в развитии печати и информации» (19 мая 2016 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за значительный вклад в формирование и развитие общего информационного пространства государств — участников Содружества Независимых Государств, реализацию идей сотрудничества в сфере печати и информации.
 В 1993 и 1994 годах был дважды удостоен премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»).
 В 2017 году награждён премией союза журналистов России «Золотое перо России».

Примечания

Ссылки 

 Биография и статьи на сайте «Литературной газеты»

Журналисты «Литературной газеты»
Журналисты России
Персоналии:МИЭМ
Выпускники Школы-студии МХАТ
Члены Союза писателей Москвы